Szwajcarscy Robinsonowie – 26-odcinkowy kanadyjski serial telewizyjny z 1976 roku, ekranizacja powieści Robinson szwajcarski Johanna Davida Wyssa
 Szwajcarscy Robinsonowie – amerykański serial telewizyjny
 Nowe przygody szwajcarskiej rodziny Robinsonów – film z Jane Seymour